Howchin ist der Familienname von:

  Walter Howchin (1845–1937), australische Geologe

Sonstiges:
 Howchin-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Howchin Lake, See im Viktorialand, Antarktika
 Howchin North Stream, Schmelzwasserfluss im Viktorialand, Antarktika
 Howchin South Stream, Schmelzwasserfluss im Viktorialand, Antarktika